Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Stefan Edberg /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Guy Forget /  Yannick Noah (Campioni)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Gary Donnelly /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Colin Dowdeswell /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein /  Hans Simonsson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1986